Basilica di San Gaudenzio – a Novara
 Chiesa di San Gaudenzio – Baceno (VB)
 Chiesa di San Gaudenzio – Cavallirio (NO)
 Chiesa di San Gaudenzio – Pianosa a Campo nell'Elba (LI)
 Chiesa dei Santi Gaudenzio ed Eusebio – Gambolò (PV)
 Chiesa di San Gaudenzio – Ivrea (TO)
 Chiesa di San Gaudenzio – Paspardo (BS)
 Chiesa di San Gaudenzo – Rimini
 Chiesa di San Gaudenzio – Romentino (NO)
 Chiesa di San Gaudenzio – Solto Collina
 Chiesa di San Gaudenzio a Ruballa – comune di Certaldo (FI)